Als Rathenauplatz werden bezeichnet:

 ein Platz in Berlin, siehe Rathenauplatz (Berlin)
 ein Platz in Dresden, siehe Rathenauplatz (Dresden)
 ein Platz in Frankfurt am Main, der nördliche Teil des Roßmarkts, siehe Rathenauplatz (Frankfurt am Main)
 ein Platz in Heilbronn, siehe Rathenauplatz (Heilbronn)
 ein Platz in Köln, siehe Rathenauplatz (Köln)
 ein Platz in Nürnberg, siehe Rathenauplatz (Nürnberg)
 ein Bahnhof der Nürnberger U-Bahn, siehe U-Bahnhof Rathenauplatz
 ein Platz in Weimar, siehe Rathenauplatz (Weimar)